kozaki – buty z wysoką cholewką, noszone zimą

Miejscowości w Polsce 
 Kozaki – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Gołdap
 Kozaki – wieś w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, w gminie Łukowa

Miejscowości na Ukrainie
 Kozaki – wieś w rejonie kamioneckim obwodu lwowskiego
 Kozaki – wieś w rejonie złoczowskim obwodu lwowskiego

Miejscowości na Białorusi 
 Kozaki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Horanie
 Kozaki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.

Zobacz też 
 Kozak